Нина Николаевна Масальская (; 1901—1989) — советская, российская и молдавская актриса. Народная артистка СССР (1960).

Биография 
Родилась а (по другим источникам — 19 января) в Пензе, Россия.

Окончила драматическую студию под руководством М. В. Зениной в Пензе.

В 1919—1924 годах — актриса Пензенского театра драмы им. А. В. Луначарского. Затем играла в театрах Саранска, Тамбова, Харькова, Астрахани, Челябинска, Благовещенска. В 1936—1937 годах — актриса Курского драматического театра им. А. С. Пушкина, в 1937—1949 — Транспортного театра Дальнего Востока. В 1960 году — актриса Калининского театра драмы.

В 1949—1970-х годах — актриса Кишиневского русского драматического театра им. А. Чехова.

Длительное время была членом художественного совета театра.

Скончалась 24 марта (?) 1989 года в Кишинёве. Похоронена на Центральном (Армянском) кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Молдавской ССР (1952)
 Народная артистка Молдавской ССР (1957)
 Народная артистка СССР (1960)
 Орден Трудового Красного Знамени (7 марта 1960 года) — в ознаменование 50-летия Международного женского дня и отмечая активное участие женщин Советского Союза в коммунистическом строительстве и их заслуги перед Советским государством по воспитанию молодого поколения, за достижение высоких показателей в труде и плодотворную общественную деятельность.
 Орден Дружбы народов (24 февраля 1981 года) — за заслуги в развитии советского театрального искусств и в связи с восьмидесятилетием со дня рождения
 Медали
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Молдавской ССР

Творчество

Роли в театрах

Пензенский театр драмы им. А. В. Луначарского 
 «Отелло» У. Шекспира — Дездемона
 «Уриэль Акоста» К. Ф. Гуцкова — Юдифь
 «Доходное место» А. Н. Островского — Полина

Другие театры 
 «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Кручинина
 «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Негина
 «Последняя жертва» А. Н. Островского — Тугина
 «Гроза» А. Н. Островского — Катерина
 «Васса Железнова» А. М. Горького — Васса Железнова
 «Зыковы» А. М. Горького — Софья
 «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Любовь Яровая
 «Деревья умирают стоя» А. Касоны — бабушка
 «Кремлёвские куранты» А. Ф. Погодина — Забелина
 «Мать своих детей» А. Н. Афиногенова — Лагутина
 «Обрыв» по И. А. Гончарову — бабушка
 «Тихий Дон» по М. А. Шолохову — мать Прохора
 «Семья» И. Ф. Попова — Мария Александровна
 «Каменное гнездо» Х. Вуолийоки — хозяйка Нискавуори
 «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому — Анна Каренина

Примечания

Ссылки 
Источник: Тюстин, А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Славу Пензы умножившие. Т. 2 (М-Т): [биогр. слов.] / Тюстин А. В., Шишкин И. С. — М.: Локус Станди, 2012. — 216 с.: ил.— с. 22-23.''''

Заслуженные артисты Молдавской ССР
Народные артисты Молдавской ССР
Персоналии:Пензенский драматический театр им. А.В. Луначарского
Персоналии:Курский драматический театр им. А.С. Пушкина
Персоналии:Тверской театр драмы
Персоналии:Кишинёвский русский драматический театр им. А. П. Чехова
Похороненные на Центральном (Армянском) кладбище